Une partie de campagne ou Partie de campagne peut désigner :

 Une partie de campagne, une nouvelle de Guy de Maupassant, publiée en 1881 ;
 Partie de campagne (Orphan's Picnic) un court-métrage de la série Mickey Mouse sorti en 1936 ;
 Partie de campagne, un film français de Jean Renoir, adapté de la nouvelle de Maupassant  et sorti en 1946 ;
 1974, une partie de campagne, un film documentaire français de Raymond Depardon, réalisé en 1974 mais diffusé seulement en 2002, sur la campagne de Valéry Giscard d'Estaing à l'élection présidentielle de 1974.